Edward Holyoke ist der Name folgender Personen:

* Edward Holyoke (Geistlicher) (1689–1769), US-amerikanischer Geistlicher und Collegepräsident